Зімбабве
 Птах Зімбабве
 Велике Зімбабве